Typ 85 oder Type 85 steht für:

 Norinco Typ 85 Bayonet Pistol, chinesische Handfeuerwaffe von Norinco
 Peugeot Typ 85, Automodell von Peugeot
 Type 85 (Panzer), chinesischer Kampfpanzer
 Type 85, chinesischer Raketenwerfer, siehe Typ 63 (Raketenwerfer) #Varianten